Лібія Ґруесо (нар. Буенавентура, 4 червня 1965 р.) — соціальна працівниця, яка закінчила Університет дель Валле, колумбійська правозахисниця.
 Карлос Груесо (ісп. Carlos Gruezo, нар. 19 квітня 1995, Санто-Домінго) — еквадорський футболіст, півзахисник нимецького «Аугсбурга» та національної збірної.